Halaesus – nella mitologia greca, figlio di Briseide e di Agamennone
 5028 Halaesus – asteroide troiano di Giove del campo greco

Pagine correlate 

Halesus